Front (anatomia), part superior de la cara 
 Front o façana, part davantera d'un edifici
 Front (meteorologia) és la frontera entre dos sistemes climàtics diferents.
 Front polític definició assumida per determinats grups o organitzacions polítiques, amb un sentit similar a moviment, lliga o partit.
 Front (Torí), municipi de la província de Torí (Piemont).
 front (militar) línia on es troben i lluiten dos o més exèrcits enemics; se l'anomena així perquè els soldats que estan lluitant es troben davant dels altres membres de l'exèrcit.
 Front (Exèrcit Soviètic), durant la Segona Guerra Mundial, els grups d'exèrcits eren anomenats En l'actualitat, els historiadors es refereixen a aquestes unitats militars com a fronts soviètics, per no confondre'ls amb el terme front militar.
 Front per a l'Alliberament de Palestina